Национальная библиотека Азербайджана им. М. Ф. Ахундова () — самая большая библиотека Азербайджана.

История 
Открытие библиотеки состоялось 23 мая 1923 года. В 1939 году библиотека была названа в честь азербайджанского мыслителя, драматурга и издателя М. Ф. Ахундова.

В данный момент в национальной библиотеке существует 25 отделов и 26 секторов. В фонде библиотеки хранятся 4 млн. 513 тыс. издательских материалов.
В 2005 году Кабинет министров Азербайджана присвоил библиотеке статус «Национальная библиотека».
 
В библиотеке собрано и сохранены национальные издания, произведения азербайджанских и зарубежных авторов и литература об Азербайджане, изданная за рубежом.
В 2005 году на основе полученных обязательных экземпляров от издательств и полиграфических предприятий, библиотека выпустила ежегодник «Книги Азербайджана» за 1990, 1991, 2000, 2001 гг.
 
С 2003 года библиотека начала эксплуатировать автоматизированную систему управления. Для этого использована программа VTLS — Virtua.
Вместе с работой по созданию электронного каталога в фондах национальной библиотеки было начато создание электронной версии книг, хранящихся в фондах библиотеки.

В 2005 году библиотека стала членом международной организации «The conference of European  national librarians (CENL)».

Архитектура здания библиотеки 
Современное здание библиотеки было построено в 1960 году по проекту Микаэля Усейнова, а уже в начале следующего года библиотека начала здесь функционировать. На открытии нового здания библиотеки выступили народный писатель Азербайджана Сулейман Рагимов и президент Академии наук Азербайджана академик Юсиф Мамедалиев.

Южный фасад здания библиотеки выходит на улицу Хагани с видом на сад Сахил, а восточный — на улицу Рашида Бейбутова. Эти фасады украшены расположенными в лоджиях на большой террасе статуями различных деятелей азербайджанской и мировой культуры — классика персидской поэзии Низами Гянджеви, грузинского поэта Шоты Руставели, русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (скульптор — Ахмет Цаликов), русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева (скульптор — Эльмира Гусейнова), азербайджанского просветителя Гасан-бека Зардаби, русского писателя Максима Горького (скульптор Хаят Абдуллаева), азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, азербайджанского поэта Самеда Вургуна, персидской поэтессы Мехсети Гянджеви, азербайджанских дирижёра и композитора Ниязи, оперного певца Бюльбюля (скульптор — Намик Дадашов), поэта Расула Рзы, азербайджанского поэта Мирзы Алекпера Сабира, средневекового архитектора Аджеми Нахчывани (скульптор — Закир Ахмедов), тебризского художника-миниатюриста Султан Мухаммеда. Статуи Бюльбюля, Ниязи, Расула Рзы, Аджеми Нахчывани, Сабира и Султана Мухаммеда, расположенные на фронтоне лоджии восточного фасада, были установлены позднее тех, что установлены на фасаде главного южного фасада.

Книгохранилище библиотеки состоит из четырёх ярусов, занимает четыре этажа и оснащено специальными лифтами-подъемниками. Железные стеллажи были созданы на заводах Москвы, а мебель была изготовлена по чертежам архитектора Н. Ф. Пащенко.

Фонды 
На 1 января 2005 года фонд библиотеки составлял 4.5513244 печатных изданий на 40 языках, из них:
 книги — 2.3391162
 документы — 2.122082

Архив Азербайджанской литературы — 7000 книг в одном экземпляре, 39 наименований газет с 1875—1928 гг., 465 наименований журналов с 1906 года, 716 экземпляров научных трудов, 857 единиц книг-микрофильмов и 852 единицы газетно-журнальных микрофильмов.
С 2005 года начата работа по переведению в электронный формат.
Кроме этого в фонде библиотеки собрано 121.000 нотных изданий, а также 200000 нот, 30000 звукозаписей (грампластинки), 4000 рукописей нот и пьес, 10000 книг по музыке.
В библиотеке хранятся архивный фонд национальных звукозаписей и нот. Это единственный золотой фонд в стране.
С 1981 года в библиотеке функционирует фонд «Рукописей Азербайджанских композиторов».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Электронный каталог национальной библиотеки
 Национальная библиотека примет участие в международной конференции в Азербайджане 
 Информация о действующих на территории СНГ библиотечных ассоциациях (общенационального уровня) 
 Азербайджанская национальная библиотека имени М. Ф. Ахундова. 

Национальные библиотеки
Библиотеки Баку
Организации, основанные в 1922 году
Здания и сооружения, построенные в 1960 году в СССР
Появились в 1923 году в Азербайджане